Храмцо́ва — женская форма фамилии {{D-|Храмцо́в}}. Известные носительницы:
 Храмцова, Анна Михайловна (род. 1985) — российская дзюдоистка.
 
 Храмцова, Екатерина Михайловна (род. 1991) — российская лыжница.
 Храмцова, Кристина Валерьевна (род. 1992) — российская самбистка.